Ojāq kan syfta på följande platser:

Iran 

 Ojāq (ort i Ardabil), 
 Ojāq (ort i Hamadan), 

Robotskapade Iranförgreningar